Панайоту — греческая фамилия.

Известные носители 
 Панайоту, Андреас (род. 1995) — кипрский футболист.
 Панайоту, Димитрис — кипрский футболист.
 Панайоту, Йоргос Кириакос (более известный как Джордж Майкл; 1963—2016) — британский певец, поэт и композитор.
 Панайоту, Костас (1937—2014) — кипрский футболист.
 Панайоту, Михалис (род. 1996) — кипрский футболист.
 Панайоту, Никос (род. 1970) — кипрский футболист и футбольный тренер.
 
 Панайоту, Сергиос (род. 1994) — кипрский футболист.
 Панайоту, Харри (род. 1994) — киттский футболист. 
 Панайоту, Эмилиос (род. 1992) — кипрский футболист.